Deux personnes peuvent être qualifiées de « fils de Staline » :
 Iakov Djougachvili ;
 Vassili Djougachvili.